Колупаево — название нескольких населённых пунктов:

Россия 
 Колупаево — деревня в Раменском районе Московской области.
 Колупаево — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Колупаево — деревня в Ржевском районе Тверской области.